Галатов — фамилия и дворянский род.

Известные носители 
 Галатов, Александр Миронович (1923—1944) — Герой Советского Союза.
 Галатов, Николай Семёнович (1913—1981) — советский металлург, Герой Социалистического Труда.
 Галатовы — дворянский род.

См. также